KFC steht für:
 Kentucky Fried Chicken, ein Unternehmen der Franchise-Systemgastronomie
 KFC (Band), eine Düsseldorfer Punkband
 King Fahd Causeway, kombinierte Brücken- und Dammverbindung zwischen Saudi-Arabien und Bahrain
 Konferenz der Fachbereiche Chemie, Konferenz an wissenschaftlichen Hochschulen Deutschlands
 KFC Uerdingen 05, Krefelder Fußballclub, ehemals FC Bayer 05 Uerdingen
 KFC Leipzig, Kampfsport- und Fitness-Club
 FC Kilmarnock, ein schottischer Fußballverein
 Kolding FC, ein dänischer Fußballverein

kfc steht für:
 Konda (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

Abkürzung